Reading jelentése lehet számos település.

Nagy-Britanniában:
Reading

Az Egyesült Államokban:
 Reading (Kalifornia)
 Reading (Kansas)
 Reading (Massachusetts)
 Reading (Michigan)
 Reading (Minnesota)
 Reading (New York)
 Reading (Ohio)
 Reading (Pennsylvania)
 Reading (Vermont)
 Port Reading (New Jersey)

Egyéb jelentések:
 Reading FC az angliai Reading labdarúgócsapata